Ботелья () — испанская фамилия. Известные носители:
 Ботелья, Ана (род. 1953) — испанский политик, действующий мэр Мадрида
 Ботелья, Исаак (род. 1984) — испанский гимнаст.
 Ботелья, Хуан (1941—1970) — мексиканский прыгун в воду.